В Дании с 1840-х годов существует многопартийная система, в рамках которой две или три основные партии дополняются несколькими другими менее значительными партиями. Правительство обычно формируется партией победившей на выборах в коалиции с рядом более мелких партий или при их поддержке. С 1903 года ни одна партия не получила абсолютного большинства мест в датском парламента, Фолькетинге. С тех пор все правительства были либо однопартийными правительствами меньшинства, либо коалиционными.

Министерство социальных дел регистрирует и утверждает названия и буквенные символы для всех партий, участвующих в национальных выборах. В бюллетенях партии отсортированы в алфавитном порядке по партийным буквам.

Партии, представленные в Фолькетинге или Европарламенте

Партии без парламентского представительства

Региональные партии

Несуществующие партии 
Список партий, ранее представленных в Фолькетинге или Ландстинге или в Европарламенте.
  (; 1842—1882). Партия возникла в студенческой и академической среде, поэтому её часто называли партией профессоров. В 1840-х годах партию поддерживали, в том числе, торговцы и мелкие чиновники. Национал-либерализм, против самодержавия и помещиков. После распада большая часть национал-либералов присоединились к Хёйре, оставшиеся к Венстре. Была представлена в Конституционном собрании в 1948—1849, в Фолькетинге в 1849—1872 и 1876—1881, а также в Ландстинге в 1849—1882 годах.
  (; 1846—1872). Аграризм, либерализм, защита интересов крестьянства. Было представлено в Конституционное собрание в 1848—1849, в Фолькетинге и Ландстинг в 1849—1860-е.
  (; 1848—1866). Создана во время  1848 года сторонниками «мягкого и просвещённого самодержавия». Выступала за «уважение к королевской власти», против всеобщего избирательного права и отмены цехов. Распалась после 1866 года. Помещики присоединились к Национальной партии землевладельцев, сторонники правых из числа городах стали национал-либералами, консервативные фермеры перешли в Среднюю партию. Была представлена в Конституционном собрании в 1848—1849, Фолькетинге в 1849—1866 и в Ландстинг в 1849—1866 годах.
 Венстре Хансена (; 1858—1861). Группа сторонников журналиста и политика , одного из лидеров Общества друзей крестьян. Была представлена в Фолькетинге в 1858—1861.
 Венстре Чернинга (; 1858—1872). Основана офицером и политиком  (1795—1874). В 1846—1856 годах был председателем буржуазно-демократического Общества друзей крестьян. Противник абсолютизма и левый либерал. Военный министр (март—ноябрь 1848), реформатор датской армии (участвовал в датско-прусской войне 1848—50). Депутат Учредительного собрания и фолькетинга, в 1866 выступил против реакционного пересмотра конституции. Партия была представлена в Фолькетинге в 1858—1872 годах.
  (; 1862—1877). Основана педагогом Ларсом Бьёрнбаком под названием Ютландская народная ассоциация (). Антимилитаризм, пацифизм, защита прав женщин и рабочих, всеобщее избирательное право. Была представлена в Фолькетинге в 1870-е годы.
  (; 1864—1880). Представляла интересы крупных землевладельцев. Вместе с большей частью национал-либералов и остатками Средней партии объединились в Хёйре. Была представлена в Конституционном собрании в Фолькетинге и Ландстинге в 1864—1880 годах.
  (; 1865—1870). Выступала за всеобщее избирательное право и против Венского мира 1864 года, Влилась в Объединённую Венстре. Была представлена в Фолькетинге в 1865—1870 годах.
  (; 1866—1876). Основана группой фермеров, 1865 году поддержавших ноябрьскую конституцию 1863 года, и группой молодых национал-либералов во главе с экономистом . Занимала промежуточное положение между национал-либералами и различными левыми группами. Была представлена в Фолькетинге в 1865—1870-х годах.
  (; 1870—1879). Создана в результате объединения различных левых групп, в том числе Венстре Бьёрнбака и Национальной Венстре. Выступала за социальные реформы и равенство, пропорциональное представительство, свободную торговлю. Членом партии был лауреат Нобелевской премии мира Фредрик Байер. Партия была представлена в Фолькетинге в 1872—1879 годах и в Ландстинге в 1870-е годы.
  (). Была представлена в Фолькетинге в 1876—1879.
  (; 1878—1884). Создана бывшими членами Объединенной Венстре. После раскола часть членов партии присоединились в Реформистской Венстре, оставшиеся к Датской Венстре. Была представлена в Фолькетинге в 1878—1884 годах.
  (; 1878—1884). Создана после раскола Объединённой Венстре Кристеном Бергом и Вигго Хёрупом, выступивщшими против соглашения с кабинетом Эструпа. Раскололись на Европейскую Венстре Хёрупа и Чистую Венстре Берга. Партия была представлена в Фолькетинге в 1878—1884 годах.
  (; ок. 1880—1915). Появилась в результате раскола Венстре по вопросу о премьере Якобе Эструпе. Влилась в Венстре. Была представлена в Фолькетинге в 1879—1910 и в Ландстинге в 1878—1910 годах.
  (; 1881—1915). Образована сторонниками премьер-министра Якоба Эструпа из числа национал-землевладельцев, национал-либералов и членов Средней партии как парламентская группа, партия с 1883 года. Выступали против всеобщего избирательного права и расширения прав парламента. Стала частью Консервативной народной партии. Была представлена в Фолькетинге в 1881—1915 и в Ландстинге в 1882—1915 годах.
  (; 1884—1897). Создана  на базе левого крыла Радикальной Венстре. Была представлена в Фолькетинге в 1887—1897. Влилась в Реформистскую Венстре.
  (; 1884—1910). Создана в результате слияния части членов Умеренной Венстре и умеренного крыла Народной Венстре (под руководством ). В 1910 вместе с двумя фракциями Реформистской Венстре совместную парламентскую группу под названием Venstre, которая позднее стала партией.
  (; 1895—1905). Образована в результате раскола Объединённой Венстре. Была представлена в Фолькетинге и Ландстинге в 1898—1905 годах. Распалась в результате раскола на сторонников современных Венстре и Радикальной Венстре.
  (; 1902—1915 и 1917—1920). Появилась в конце 1890-х как фракция Хёйре, как партия основана в 1902 году. Умеренный консерватизм, борьба против социализма. В 1915 году объединились с Хёйре, чтобы сформировать Консервативную народную партию. В 1917 году восстановлена после исключения из КНП министра . Распалась после ухода из политики своего лидера. Была представлена в Ландстинге в 1902—1915 и 1917—1920 годах.
  (; 1905—1909). Создана как парламентская группа депутатами от Реформистской Венстре не желавших голосовать за предложение правительства об увеличении расходов на армию. Переименована в парламентскую группу Радикальная Венстре. Была представлена в Фолькетинге в 1905—1909 годах.
  (; 1918—1924). Партия малого и среднего бизнеса, прежде всего Копенгагена. Была представлена в Фолькетинге в 1918—1924.
 Национал-социалистическая рабочая партия Дании (; 1930—1945). Нацизм, фашизм. Была представлена в Фолькетинге в 1939—1945 годах.
 Капиталистическая Венстре (; 1947). Образована группой членов парти Венстре для участия в выборах в Фолькетинг 1947 года чтобы использовать особенность избирательного законодательства тех лет. Была представлена в Фолькетинге в 1947 году.
  (; 1953—после 1973). Создана бывшим премьером-либералом , требовавшим более жесткой политики по отношению к социал-демократам. Классический либерализм, анти-элитаризм. Была представлена в Фолькетинге в 1960—1966.
  (; 1963—после 1971). Основана отколовшейся от Радикальной Венстре группой, связанной с ассоциацией «Единый мир». Выступала за выход Дании из НАТО, отказ от армии, в поддержку международного сотрудничества под эгидой ООН и помощь развивающимся стран. Прекратила деятельность после 1971 года. Была представлена в Фолькетинге в 1964 году.
  (;  1965—1969). Основан политиками, порвавшими с Венстре в знак протеста против запуска партией налогового плана вместе с Консервативной народной партией. Был представлен в Фолькетинге в 1966—1968.
 Левые социалисты (; 1967—2013). Образована левым крылом Социалистической народной партии из-за взаимодействия с социал-демократами. Социализм, революционный социализм, антикапитализм. Влилась в состав Красно-зелёной коалиции. Были представлены в Фолькетинге в 1968—1971, 1975—1984.
  (; 1973—2008). Правоцентризм, либеральный консерватизм. Были представлены в Фолькетинге в 1973—2001 годах. Входили в ЕНП (1984—1994).
  (; 1976—1978). Создан приверженцами ходжаизма, исключёнными из маоистской Коммунистической рабочей партии. Влилась в Компартию Дании (марксистско-ленинскую).
  (; 1977). Создана писателем и журналистом Гансом Йоргеном Лембурном, членом парламента от консерваторов. Умеренный либерализм. Были представлены в Фолькетинге в 1970-х.
 Свободные демократы (; 1984—1986). Были представлены в Фолькетинге в 1984—1986 годах.
  (; 1986—2001). Основана бывшим членом Компартии Дании Пребеном Мёллером Хансеном. Коммунизм, евроскептицизм, популизм. Была представлена в Фолькетинге в 1987—1988. Самораспустилась.
 Движение Июнь (; 1992—2009). Евроскептицизм. Была представлена в Европарламенте в 1994—2009 годах.
  (; 1999—2001). Парламентская группа созданная депутатами от Партии прогресса, недовольными решением национального собрания партии восстановить в ней бывшего председателя и основателя Могенса Глиструпа. Правый популизм, евроскептицизм, исламофобия, против иммиграции, отмена подоходного налога. Была представлена в Фолькетинге как депутатская группа в 1999—2001 годах.
  (; 2000—2001). Образована в результате раскола Датской народной партии. Была представлена в Фолькетинге в 2000—2001.
  (; 2000—2001). Создана группой членов Партии прогресса и депутатами от Датской народной партии. Либеральный консерватизм, обеспечение безопасной повседневной жизни пожилых датчан. Была представлена в Фолькетинге в 2000—2001 годах.
  (; 2007—2008). Социал-либерализм, социал-консерватизм. Создан депутатами парламента отколовшимися от радикальных либералов и консерваторов. Преобразован в Либеральный альянс. Был представлен в Фолькетинге в 2007—2008 годах.
  (; 2009—2011). Основана депутатом Симоном Эмилем Аммитцбёллем, бывшим членом Радикальной Венстре. Центризм, либерализм, гуманизм, защита личных свобод от государства. Был представлен в Фолькетинге в 2009 году.
 Партия датчан (; 2011—2017). Основана бывшими членами Национал-социалистического движения Дании. Ультраправые, национализм и этноплюрализм, неонацизм, евроскептицизм. Входила в .
  (; 2018—2022). Веганство, зелёная политика, экоцентризм, права животных, здравоохранение, экономическое равенство и построение устойчивого общества. Объединилась с Партией зелёных и сменила название на Зелёный альянс, а уже через месяц стала частью партии Альтернатива.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 NSD: European Election Database - Political parties of Denmark

Политические партии Дании
Дания